Саланф () — горное водохранилище, расположенное на высоте 1925 метров над уровнем моря, в кантоне Вале в Швейцарии, в муниципалитете .

География 

Через это водохранилище проходят различные горные туристические маршруты. На берегу водоёма расположено убежище для горных туристов .
Примерно в полутора часах ходьбы от водохранилище на высоте 1393 метра над уровнем моря расположен кемпинг.

Примечания 

Бассейн Роны
Водохранилища Швейцарии
Водные объекты кантона Вале